Дрю Макинтайр: Макинтайр, Дрю (род. 1983) — канадский хоккеист, вратарь.
 Макинтайр, Дрю (род. 1985) — шотландский рестлер.